Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in London.

Der Australier Gerald Patterson konnte sich seinen zweiten Titel nach 1919 holen.

Turnierplan

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 288.

Herreneinzel
1922